Klingelbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Klingelbach, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Klingelbach, Abschnittsname des Beberbach (Emmer) oder der Beber (zur Emmer) in Bredenborn, Stadt Marienmünster, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

 Klingelbach (Fladnitzbach) – zwei Zuflüsse des Halterbachs (zum Fladnitzbachs oder der Fladnitz) zwischen Schenkenbrunn und Oberbergern, beide in der Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich; flussabwärts:
 Zweiter Klingelbach, rechter Zufluss
 Erster Klingelbach, rechter Zufluss
 Klingelbach (Haslochbach), rechter Zufluss des Haslochbachs an der Schneidmühle der Gemeinde Schollbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Klingelbach (Queich), rechter Zufluss der Queich in Annweiler im Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Klingelbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs an der Weirichsmühle von Budenbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Klingelbach (Südliche Regnitz), rechter Zufluss der Südlichen Regnitz bei Unterhammer, Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Klingelbach (Thalfanger Bach), linker Zufluss des Thalfanger Bachs bei Eichelhof, Ortsgemeinde Thalfang, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Klingelbach (Wieseck), linker Zufluss der Wieseck in Gießen, Landkreis Gießen, Hessen

Siehe auch:
 Klinglbach